Бала́бин — русская фамилия (женский вариант — Бала́бина).

Мужчины 
 Балабин, Владимир Павлович (1937—2006) — советский шашист, тренер, арбитр.
 Балабин, Виктор Петрович (1811—1864) — дипломат, посол в Австрии.
 
 Балабин, Иван Тимофеевич (1734 — после 1804) — генерал-майор.
 Балабин, Николай Иванович (1868—1918) —  полковник, начальник Иркутского губернского жандармского управления. Брат Евгения Ивановича и Филиппа Ивановича Балабиных. 
 Балабин, Пётр Иванович (1776—1856) — генерал-лейтенант.
 Балабин, Степан Фёдорович (1763—1818) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Балабин, Филипп Иванович (1881—1938) — российский и советский военный и научный деятель, донской казак, офицер Российской империи, полковник; научный сотрудник Всесоюзного арктического института, участник полярных экспедиций. Брат Евгения Ивановича и Николая Ивановича Балабиных.
 Балабин, Юрий Михайлович (1922—2007) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Женщины 
 Балабина, Паулина Варвара Осиповна— российская художница бельгийского происхождения.  
 Балабина, Фея Ивановна (1910—1982) — балерина, балетмейстер и балетный педагог.

См. также 
 Балабино
 Балабинка
 Малая Балабинка
 Алабин
 Алабино